Гли́нка () — агрогородок в Столинском районе Брестской области Белоруссии. Административный центр Глинковского сельсовета.

География 
Расположен в 12 км от Столина, в 230 км от Бреста, в 8 км от железнодорожной станции Горынь.

История 
Впервые упоминается в конце XVIII века как собственность помещиков Ширмов. В середине XIX века деревня во владениях Солтанов.

В 1879 году относилась к православному приходу Теребежовской волости Пинского повета Минской губернии. В 1897 году работал хлебозапасный магазин и ветряная мельница.

С 1921 по 1939 годы в составе Теребежовской гмины Лунинецкого повята Полесского воеводства Польши.

С 1939 года в составе БССР. Работала начальная школа, бондарное ремесло. С 12 октября 1940 года центр сельсовета.

В 1970 году работали средняя школа, магазин, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, Дом культуры, библиотека.

В 2002 году центр колхоза «1 Мая».

Население 
Население агрогородка на 2019 год составляло 869 человек.

Достопримечательности 
 Обелиск (1965)

Примечания

Литература 
 

Агрогородки Столинского района